Bobadilla är ett spanskt efternamn som burits av bland andra:

 Aldo Bobadilla
 Daniela Bobadilla
 Emilio Bobadilla
 Francisco de Bobadilla
 Nicholas Bobadilla
 Tomás Bobadilla

Spanska efternamn